Malhar Rao Holkar (Jejuri, 1693 - Alampur 1766), noble maratha, primer sobirà del subadar de Malwa.
 Malhar II Rao Holkar (1767-1797), príncep de Malwa, de la dinastia dels maharajas Holkar de Maheshwar, antecedent dels maharajas d'Indore.
 Malhar III Rao Holkar (Bhanpura 1806 - Deogurania 1833), subadar bahadur de Malwa amb seu inicial a Maheshwar i després de 1818 maharaja amb seu a Indore.